Municipio de Mill Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mill Creek (condado de Ashley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Mill Creek (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Mill Creek (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Mill Creek (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Mill Creek (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Mill Creek (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Mill Creek (condado de Sevier, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sevier.
 Municipio de Mill Creek (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Mill Creek (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Mill Creek (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Mill Creek (condado de Wabaunsee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Mill Creek (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Mill Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Mill Creek (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Mill Creek (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Mill Creek (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Mill Creek (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.